Lingkok (Mutiara), een plaats in Indonesië
Lingkok (Titeue), een plaats in Indonesië
Lingkok (Sakti), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing